A 2011-es interkontinentális ralibajnokság a hatodik szezon az Interkontinentális ralibajnokságok során. A bajnokság ismét 12 fordulóból állt, január 19-én kezdődött a Monte Carlo-ralival és november 5-én fejeződött be a Ciprus-ralival.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Versenyek

A bajnokság állása

Versenyzők 
 Csak a legjobb hét eredmény számít bele a bajnokságba.

Gyártók

Források 

 A bajnokság hivatalos honlapja

Interkontinentális ralibajnokság
Interkontinentalisralibajnoksag